Cuore Italiano é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Milão e finalizado em São Paulo. Os arranjos foram feitos pelo maestro Tuta e Maurizio Bazzi.

Ficha Técnica
Guitarra elétrica 1: Beto Baialuna
Guitarra elétrica 2: Paolo Licata
Guitarra acústica: Lucio Bardi
Contrabaixo: Riccardo Fioravanti
Bateria e percussão: Pier Michelatti, maestro Tuta
Piano Fender: Maestro Tuta
Cordas: Aldo Lupamaro
Suporte vocal: Olivia Cappeno, Gisella Cozzo, Dany Grace, André Santos, Cristiane Freitas, Silvio Pozzoli
Masterização: Paolo Mautauro e maestro Tuta, estúdio Soundbuster (Milão)
Mixagem: Estúdio Happy Sound (São Paulo
Assistente de produção: Allcydes
Projeto e edição dirigidos por Dick Danello
Programação: Maurizio D'Aniello, Paolo Mautauro
Foto: Rodolfo Ancona Lopez

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália
Álbuns em língua italiana
Álbuns de 2004